Sabaya kan syfta på:

 Sabaya (film) – en svensk dokumentärfilm från 2021

Bolivia 

 Sabaya (kommun)
 Sabaya (ort i Bolivia), Oruro, 
 Provincia Litoral, provins, Oruro,